Miejscowości w Polsce:
 Wiskienica Dolna
 Wiskienica Górna